Cigalontang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cigalontang, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Cigalontang, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar